En génie civil, une suspente désigne chacune des tiges verticales qui relient le tablier du pont aux câbles porteurs.
 Dans le domaine de la marine à voile, une suspente est une chaîne supportant une vergue de voile carrée quand les drisses sont dépassées.
 En aéronautique, une suspente désigne :
 chacune des cordes qui relient le filet d'un ballon à la nacelle,
 chacune des cordes qui relient la voilure au harnais d'un parachute ou d'un parapente.